Ženská čtyřhra Hamburg European Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce povrchu nastoupilo patnáct párů. Obhájkyně titulu, Italka Jasmine Paoliniová se Švýcarkou Jil Teichmannovou, do turnaje nezasáhly. 

Vítězkami se staly Američanky Sophie Changová a Angela Kulikovová, které ve finále zdolaly druhý nasazený, japonsko-indonéský pár Miju Katová a Aldila Sutjiadiová. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. První odehrané finále na okruhu WTA Tour proměnily v premiérové tituly. Bodový zisk obě posunul na nová kariérní maxima deblového žebříčku, když poprvé pronikly do elitní světové stovky. Changové po skončení patřila 80. a Kulikovové 83. příčka.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hamburg European Open 2022